Куспиш — фамилия. Известные носители:
 Куспиш, Александр Владимирович (1967) — украинский самбист и дзюдоист.
 Куспиш, Владимир Эдуардович (1942) — советский самбист и дзюдоист.